Evangelische Kirche Ostheim steht für folgende Kirchen in Hessen:

 Evangelische Kirche Ostheim (Butzbach), Wetteraukreis
 Evangelische Kirche Ostheim (Nidderau), Main-Kinzig-Kreis
 Evangelische Kirche Ostheim (Malsfeld), Schwalm-Eder-Kreis